Секст Но́ний ():
 
 Секст Ноний Суфенат (ок. 121 до н. э. — после 80 до н. э.) — племянник Луция Корнелия Суллы, претор 81 года до н. э.